Deux navires de la Royal Navy britannique ont porté ou portent le nom de HMS Indomitable (en ), un autre aurait dû porter ce nom :
 le , le premier croiseur de bataille au monde, lancé en 1907 six mois avant son sister-ship le , détruit en 1922 ;
 le , un porte-avions de la classe Illustrious, lancé en 1940, sert pendant la Seconde Guerre mondiale, détruit en 1955 ;
 le HMS Indomitable aurait dû être le nom d'un porte-avions de la , renommé  en 1978, avant son lancement en 1980.

Littérature 
 Dans les premiers manuscrits du roman d'Herman Melville intitulé Billy Budd, marin, le HMS Bellipotent devait s'appeler HMS Indomitable.

Voir aussi 
 Les navires de la Marine française nommés 

Indomitable